

Astronomia 
 2844 Hess – asteroide del sistema solare;
 H.E.S.S. – osservatorio a raggi gamma, in Namibia.

Persone 
 Adam Hess – ex cestista statunitense con cittadinanza tedesca
 Adolfo Hess – ingegnere elettrotecnico e alpinista italiano
 André Hess – calciatore francese
 Edgar Hess o Ėdgar Gess – allenatore di calcio ed ex calciatore sovietico, dal 1991 tagiko, di origine tedesca
 Erika Hess – sciatrice svizzera
 Ernst Hess – aviatore tedesco
 Gabriele Heß – ex fondista tedesca
 Germain Hess – chimico e medico svizzero
 Giuseppe Hess – calciatore e dirigente sportivo italiano
 Guido Hess Seborga – giornalista, letterato, poeta e pittore italiano, figlio di Adolfo e discendente di Moses
 Hans Hess – bobbista tedesco
 Harry Hammond Hess – geologo e ammiraglio statunitense
 Heinrich von Hess – generale austriaco
 Jared Hess – regista e sceneggiatore statunitense
 Joan Hess – scrittrice statunitense
 Johann Jacob Hess – teologo svizzero 
 Karl Hess – editore statunitense
 Katrin Hess – attrice, doppiatrice e modella tedesca
 Liam Hess – attore televisivo britannico
 Louis Christian Hess, nome artistico di Alois Anton Hess, conosciuto anche come Christian Hess – pittore e scultore austriaco 
 Michael Hess – avvocato statunitense
 Monika Hess – ex sciatrice alpina svizzera
 Moses Hess – filosofo, politico e attivista tedesco
 Myra Hess – pianista inglese
 Ralf Hess – scacchista tedesco
 Robert Hess – scacchista statunitense
 Rudolf Hess – politico e criminale nazista tedesco
 Sandra Hess – attrice svizzera
 Victor Franz Hess – fisico austriaco naturalizzato statunitense
 Walter Rudolf Hess – medico e fisiologo svizzero
 Willy Hess – musicologo e compositore svizzero
 Willy Hess – violinista e insegnante tedesco

Altro 
 Bivacco Adolfo Hess – bivacco nelle Alpi del Monte Bianco
 Carrosserie Hess – azienda svizzera produttrice di veicoli commerciali e di trasporto su strada
 Catalogo Hess – catalogo di una parte delle opere di Ludwig van Beethoven
 Ghiacciaio Hess – ghiacciaio situato sulla costa di Foyn, nella parte orientale della Terra di Graham, in Antartide
Legge di Hess – legge della chimica enunciata da Germain Hess
 Triangolo di Hess – mosaico di forma triangolare situato su un marciapiede nel quartiere West Village di New York
 Hess – fiume del Canada che scorre nello Yukon

Pagine correlate 
Max Hess